Bötzow bezeichnet
 Bötzow (Oberkrämer), einen Ortsteil der Gemeinde Oberkrämer im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 den früheren Namen der Stadt Oranienburg (bis 1652)
 Bötzow (Familie), eine Berliner Großgrundbesitzer- und Brauerfamilie, davon abgeleitet
 die Bötzow-Brauerei
 die Bötzowstraße
 das Bötzowviertel